Non, en français, est un adverbe utilisé pour marquer son désaccord ou apporter une réponse négative à une question. Le terme peut également désigner :

Titres d'œuvres 

 Non (), film grec sorti en 1969 ;
 Non, album d'extraits du spectacle « Non » de janvier- du groupe  Têtes raides ;
 Non, recueil d'articles de Marc-Édouard Nabe, paru en 1998.

Autres sujets 
 non, code du vieux norrois dans la norme ISO 639 alpha 3 ;
 le cap Non, autre nom du cap Chaunar ;
 nón, chapeau conique vietnamien, vulgairement appelé « chapeau chinois » en Occident ;
 NON, fonction logique ;
 NON, groupe de musique néofolk ;
 Ni oui ni non, un jeu.

Voir aussi 
 Négation (linguistique)
 Négation logique